Hohenkirchen (Hessen), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
Hohenkirchen (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Hohenkirchen (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Hohenkirchen (Wangerland), een plaats in de gemeente Wangerland in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Höhenkirchen-Siegertsbrunn, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren